Aarrestad ist der Familienname folgender Personen:

 Sven Aarrestad (1850–1942), norwegischer Schriftsteller und Politiker
 Unn Aarrestad (* 1938), norwegische Politikerin